Osoby o tym nazwisku:
 Abraham Krzewski – polski szlachcic, urzędnik
 Jerzy Krzewski – polski pięściarz